Le qualificazioni del singolare  del Kingfisher Airlines Tennis Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kingfisher Airlines Tennis Open 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Kristian Pless (Qualificato)
 Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)
 Takao Suzuki (ultimo turno)

 Cecil Mamiit (Qualificato)
 Eric Taino (ultimo turno)
 Uros Vico (Qualificato)
 Gō Soeda (Qualificato)

Qualificati 

 Gō Soeda
 Kristian Pless

 Cecil Mamiit
 Uros Vico

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2005